Comunas (Puerto Rico), een plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Comună, de benaming voor een Roemeense gemeente
Comunanza, een gemeente in de Italiaanse provincie Ascoli Piceno
Een Chileense gemeente heet in het Spaans comuna